Die 33. Auflage des Badminton-Europapokals fand im niederländischen Zwolle vom 23. Juni 2010 bis 27. Juni 2010 statt. Sieger wurde erstmals das deutsche Team vom 1. BC Saarbrücken.

Gruppenphase

Gruppe E

Endrunde

Weblinks 
 tournamentsoftware.com (englisch)
 Offizielle Seite (englisch)

2010
Europapokal 2010
Europapokal 2010